Coltrane ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Coltrane (1937–2007), US-amerikanische Jazzpianistin
 Chi Coltrane (* 1948), US-amerikanische Rockmusikerin
 Ellar Coltrane (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler
 James Coltrane (* 1951), US-amerikanischer Schriftsteller, siehe Stewart O’Nan
 John Coltrane (1926–1967), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Oran Coltrane (* 1967), US-amerikanischer Jazz- und Popmusiker
 Ravi Coltrane (* 1965), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Robbie Coltrane (1950–2022), britischer Schauspieler

Coltrane bezeichnet auch
 Coltrane (Album), ein Jazzalbum von John Coltrane (1962)
 (5893) Coltrane, ein Asteroid des Hauptgürtels